Николай Иванович Путилин (* 22 мая 1910 — 3 февраля 1982) — украинский советский физиолог, доктор медицинских наук, профессор (1957).

Биография 
В 1932 году окончил Харьковский медицинский институт . Ученик Георгия Владимировича Фольборта .

Участник Великой Отечественной войны . Награждён орденами Отечественной войны II степени, Октябрьской революции и медалями.

Профессор Харьковского медицинского института .

В 1960—1982 годах — заведующий кафедрой нормальной физиологии Киевского медицинского института (ныне Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца). Являлся проректором по учебной, а затем научной работе.

Научная деятельность 
В 1954 году защитил докторскую диссертацию «Изменение температуры внутренних органов как показатель трофического процесса в них» (рус. «Изменение температуры внутренних органов как показатель трофического процесса в них»).

Автор более 150 научных работ, посвященных энергетике физиологических процессов, физиологии пищеварения и высшей нервной деятельности.

Подготовил 48 кандидатов и 7 докторов медицинских наук.

Труды 
Общие закономерности знергетических процессов во внутренних органах животных и человека // Некоторые философские вопроси медицины и естествознания. — К., 1960.
Физиологическое обоснование режимов деятельности. — К., 1969.

Литература 
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж—Нью-Йорк : Молоде життя, 1955—1995.
 Кулачковский Ю. В. Николай Иванович Путилин (К 70-летию со дня рождения) // Врачебное дело. — 1980. — № 7. — С. 124—126.

Ссылки 
 Путилин
 Путилин